

Geografia 
 Sant'Alessandro – quartiere di Monza.
 Sant'Alessandro – frazione di Castronno.
 Sant'Alessandro – comune soppresso nel 1880, appartenente alla provincia di Brescia.
 Sant'Alessandro – zona extra-urbana di Roma.

Santi e beati
 Sant'Alessandro – martire a Soli, commemorato il 9 febbraio.
 Sant'Alessandro – martire con Abbondio – Antigone e Fortunato, ricordato il 27 febbraio
 Sant'Alessandro – martire a Roma, celebrato il 17 marzo
 Sant'Alessandro – martire di Costantinopoli, celebrato il 26 giugno
 Sant'Alessandro – martire a Roma sulla via Nomentana con Vittore, Felice e Papia, ricordati il 16 settembre
 Sant'Alessandro – martire in Sabina con Giacinto e Tiburzio, celebrato il 9 settembre
 Sant'Alessandro – vescovo e martire con Eraclio ed altri, celebrato il 22 ottobre
 Sant'Alessandro papa (†115), festeggiato il 3 maggio
 Sant'Alessandro (†165) – martire in Roma con i suoi sei fratelli Felice, Filippo, Gennaro, Marziale, Silvano e Vitale sotto le persecuzioni dell'imperatore Antonino Pio, celebrato il 10 luglio
 Sant'Alessandro – (†172) – martire con San Caio ad Apamea, celebrato il 10 marzo
 Sant'Alessandro (†177) – che subì il martirio a Lione insieme a numerosi altri, commemorato il 24 aprile
 Sant'Alessandro – vescovo (II secolo) – martirizzato sulla via Claudia, celebrato il 21 settembre
 Sant'Alessandro – martire a Edessa (III secolo), celebrato il 30 gennaio
 Sant'Alessandro di Fermo – vescovo di Fermo (m. 250) – martire sotto l'imperatore Decio, celebrato l'11 gennaio
 Sant'Alessandro – martire di Alessandria nel 250 con Epimaco e tre donne, celebrato il 12 dicembre
 Sant'Alessandro di Gerusalemme (†251) – vescovo di Gerusalemme, morto in carcere a Cesarea, celebrato come martire il 18 marzo
 Sant'Alessandro (†260) – martire a Cesarea con Malco e Prisco, celebrato il 28 marzo
 Sant'Alessandro di Comana – vescovo e martire di Comana Pontica (m. 275), patrono dei carbonai, festeggiato l'11 agosto.
 Sant'Alessandro (†284) – martire in Cilicia con Asterio, Talleleo ed altri, celebrato il 20 maggio
 Sant'Alessandro di Marsiglia (†290) – soldato e martire a Marsiglia con Feliciano, Longino e Vittore, celebrato il 21 luglio
 Sant'Alessandro di Drizipara – martire a Drizipara (presso l'attuale Karistiran) (300 circa), celebrato il 27 marzo
 Sant'Alessandro (†300) – martire a Perge con Atto, Leonzio ed altri, celebrato il 1º agosto
 Sant'Alessandro di Bergamo – martire della Legione tebea (m. 303), patrono di Bergamo, celebrato il 26 agosto
 Sant'Alessandro (†303) – martire ad Antiochia di Pisidia con Alfio, Marco ed altri, celebrato il 28 settembre
 Sant'Alessandro – (m. 303) martire a Cesarea marittima con Timolao, Dionigi, Pauside, Romolo e un altro Alessandro, ricordati il 24 marzo
 Sant'Alessandro (†303) – martire a Nicomedia con Mariano e Vittore, commemorato il 17 ottobre
 Sant'Alessandro – martirizzato nel 305 con Massimo, Claudio, Prepedigna e Cuzia ad Ostia, festeggiati il 18 febbraio
 Sant'Alessandro di Macedonia – martire a Pidna (310), celebrato il 14 marzo
 Sant'Alessandro (IV secolo) – martire di Salonicco, celebrato il 9 novembre
 Sant'Alessandro (250-326) – vescovo di Alessandria d'Egitto, uno dei padri del concilio di Nicea, commemorato il 26 febbraio
 Sant'Alessandro I di Costantinopoli (†336) – patriarca di Costantinopoli, presiedette il primo Concilio di Nicea, celebrato il 28 agosto
 Sant'Alessandro (†361) – martire a Corinto, celebrato il 24 novembre
 Sant'Alessandro (†397) – martire in Anaunia con Sisinnio e Martirio, celebrato il 29 maggio
 Sant'Alessandro di Verona (VIII secolo) – vescovo di Verona, celebrato il 4 giugno
 Sant'Alessandro di Fiesole (†823) – vescovo di Fiesole e martire a Bologna, celebrato il 6 giugno
 Sant'Alessandro Nevskij – gran principe di Novgorod (1220-1263) ricordato il 30 agosto e il 23 novembre (Chiese Orientali)
 Sant'Alessandro di Sicilia – martire mercedario (m. Tunisi – 1317), 1º aprile
 Sant'Alessandro Briant (1556-1581) – gesuita, martire, celebrato il 1º dicembre
 Sant'Alessandro Sauli (1534-1592), vescovo di Aleria e di Pavia, barnabita, festeggiato l'11 ottobre

Altro 
 Catacombe di Sant'Alessandro – catacombe di Roma

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Alessandro